Комба́т - скорочення від назв військових посад «командир батальйону» або рідше «командир батареї».

 Комбат (фотографія) - фотографія Макса Альперта, 1942 року.
 Комбат (ПТКР) - українська протитанкова керована ракета.
 Т-98 Комбат -  російський броньований позашляховик.